Untereck steht für:
 Untereck (Heraldik), im Wappen der Platz links oder rechts oben
 Untereck (Bannwald), Schutzgebiet im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Untereck (Naturschutzgebiet), Schutzgebiet im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg, Deutschland

Untereck heißen folgende geographische Objekte:
 Untereck (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Untereck (Gemeinde Hollenthon), Rotte der Gemeinde Hollenthon, Niederösterreich
 Untereck (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Untereck (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern

 Untereck (Gemeinde Natternbach), Ortschaft von Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Untereck (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unteregg (Begriffsklärung)